personen
Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875–1952), voormalig Nederlands burgemeester
Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop (1847–1894), Nederlands politicus
Jan Thomassen (1907–1974), Belgisch senator
Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (1893–1969), Nederlandse KLM-vlieger, geograaf, etnograaf en historicus
Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1838–1882), Nederlands politicus
Jean Thomassen (1949), Nederlandse schilder en schrijver
Jordy Thomassen (1993), Nederlands voetballer
Kay Thomassen (1987), Nederlands voetballer
Liselot Thomassen (1970), Nederlands nieuwslezeres
Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1915–2008), laatste bewoner van de Fraeylemaborg
Magne Thomassen (1941), Noorse schaatser
Martijn Thomassen (1990), Nederlands voetballer
Willy Thomassen (1949), Nederlands juriste en rechter
Wim Thomassen (1909–2001), Nederlands politicus en voormalig burgemeester van Rotterdam

bedrijven
Thomassen & Drijver-Verblifa
Motorenfabriek Thomassen De Steeg
Thomassen-terrein

politiek
Staatscommissie-Thomassen